María Clementina de Austria puede referirse a:

María Clementina de Austria (1777 - 1801), archiduquesa de Austria y reina consorte de las Dos Sicilias, por su matrimonio con Francisco I; 
María Clementina de Austria (1798 - 1881), archiduquesa de Austria y princesa de Salerno, por su matrimonio con Leopoldo de Borbón-Dos Sicilias.